Il singolare del Queen's Club Championships 1978 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Raúl Ramírez era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Victor Amaya.

Tony Roche ha battuto in finale 8–6, 9–7 John McEnroe.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Queen's Club Championships 1978